What a Wonderful World – canzone scritta da Bob Thiele e George David Weiss, è interpretata per la prima volta da Louis Armstrong nel 1967
 What a Wonderful World – album di Louis Armstrong del 1968
 What a Wonderful World – album di LeAnn Rimes del 2004
 What a Wonderful World – album di Willie Nelson del 1988